Себальос ( или ) — испанская фамилия.

Известные носители:
 Себальос, Висенте (род. 1963) — перуанский политик.
 Себальос, Дани (род. 1996) — испанский футболист, полузащитник.
 Себальос, Кристиан (род. 1992) — испанский футболист, нападающий.
 Себальос, Орасио (род. 1985) — аргентинский теннисист.
 Себальос, Пабло (род. 1986) — парагвайский футболист.
 Себальос, Себастьян (род. 1992) — чилийский гандболист.
 Себальос, Седрик (род. 1969) — американский баскетболист, лёгкий форвард.
 Себальос, Серхио (род. 1994) — мексиканский футболист, защитник.
 Себальос, Эсекиэль (род. 2002) — аргентинский футболист.

Составные фамилии 
 Васкес де Арсе-и-Себальос, Грегорио (1638—1711) — художник Латинской Америки колониальной эпохи.
 Себальос Таборга, Игнасия (1831—1904) — боливийская швея и бакалейщица, поступившая на службу в армию во время Второй тихоокеанской войны.

См. также 
 Севальос